Borborema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Borborema (ort), São Paulo, 
 Borborema (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Borborema (kommun i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar